Grythyttan kan syfta på:

 Grythyttans socken – en socken i Västmanland 1633– 
 Grythyttans landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1966
 Grythyttans municipalsamhälle – ettmunicipalsamhälle i Grythyttans landskommun 1927–1956
 Grythyttans församling – en församling i Bergslagens kontrakt, Västerås stift
 Grythyttans kyrka – en kyrkobyggnad
 Grythyttans distrikt – ett distrikt i Hällefors kommun och Örebro län 2016–
 Grythyttan – en tätort i Hällefors kommun och Grythyttans socken
 Restauranghögskolan i Grythyttan

Se även
 Grythytte bergslags härad